Этье́нн Сансонетти́ (; 5 декабря 1935, Марсель — 31 мая 2018) — французский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Франции: 1968
 Лучший бомбардир Второго дивизиона Франции: 1967
 Лучший бомбардир «Аяччо» в чемпионате Франции: 59 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Газелек»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»